

Geografia
 Ferran – un comune francese di 101 abitanti situato nel dipartimento dell'Aude

Persone
 Jaume Ferran i Clua – batteriologo spagnolo
 Manuel Ferrán – pittore e docente spagnolo
 Pascale Ferran – regista e sceneggiatrice francese
 Patsy Ferran – attrice spagnola naturalizzata britannica

Altro
 Ferran – stazione della metropolitana di Barcellona